Охтома — топоним:

Россия 
 Охтома — деревня, Няндомский район, Архангельская область
 Охтома — река в Архангельской области, приток Пинеги
 Охтома — река в Архангельской области, приток Покшеньги

См. также 
 Верхняя Охтома (впадает в Нельмозеро)
 Верхняя Охтома (впадает в Водлозеро)
 Нижняя Охтома (впадает в Водлозеро)
 Нижняя Охтома (приток Илексы)